Jméno Andromachy – postavy z řecké mytologie, manželky Hektorovy je i názvem některých uměleckých děl: 
 Andromaché – tragédie Jeana Racina z roku 1667
 Andromaché – opera (tragédie lyrique) André Grétryho z roku 1780